Евге́ний Деме́нтьев: Дементьев, Евгений Александрович (род. 1983) — российский лыжник, олимпийский чемпион в дуатлоне.
 Дементьев, Евгений Ильич (1920—1999) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, Народный герой Югославии.